Giovinco steht für:

 Sebastian Giovinco (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Giovinco-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Dufek-Küste der Ross Dependency, Antarktika